Oštrice je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novog Marofa, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 494 stanovnika te 145 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji